Un Baby Doll peut désigner une nuisette, une chemise de nuit légère pour femmes.
 Baby Doll est un personnage des séries dessinées et animée Batman.
 Baby Doll est une ligne de vêtements créée par le couturier Cristóbal Balenciaga.
 Baby Doll est un parfum d'Yves Saint Laurent (1999)
  est une chanteuse et artiste serbe.
 Baby Doll est un personnage du film Sucker Punch.

Cinéma 

 , film muet de Will Louis sorti le  ;
 , film d'Elia Kazan sorti le .

Chanson 

 , chanson de Laurie Anderson, figurant sur l'album Strange Angels sorti le  ;
 , chanson d'Hole, figurant sur l'album Pretty on the Inside sorti le  ;
 , chanson de Mariah Carey, figurant sur l'album Butterfly sorti le  ;
 , chanson de The Fratellis, figurant sur l'album Here We Stand sorti le  ;

 , chanson du groupe américain Girlicious, figurant sur l'album Girlicious sorti le  ;
 , chanson d'Andy Williams, figurant sur l'album Andy Williams sorti en 1958 ;
 , chanson de Bruce Springsteen ;
 , chanson de Cat Power, figurant sur l'album You Are Free sorti le  ;
 , chanson de Devo, figurant sur l'album Total Devo sorti le  ;
 , chanson de N.E.R.D, figurant sur l'album In Search of... sorti le  ;
 , chanson de Pat Green, figurant sur l'album Lucky Ones sorti le  ;
 , chanson de Tony! Toni! Toné!, figurant sur l'album Who? sorti le  ;
 , chanson de  sortie en 2012 ;
 , chanson de Kanika Kapoor et Meet Bros Anjjan, figurant sur l'album Ragini MMS 2 sorti le  ;Baby Doll'', Paroles dans la chanson Ex-fan des sixties de Jane Birkin en 1978 ;